Música: Lorien (metal), grup de power metal de Sant Hilari Sacalm
 Música: Lorien (bandautora), bandautora pop de Mataró